

Cinema 
 Amiche per sempre (Now and Then) – film del 1995 diretto da Lesli Linka Glatter

Letteratura 
 Now and Then: From Coney Island to Here – autobiografia di Joseph Heller del 1998
 Now and Then – romanzo di Robert B. Parker del 2007

Musica 
 Now & Then – album dei The Carpenters del 1973
 Now and Then – album dei Van der Graaf Generator del 1986
 Now & Then – album della The Savoy-Smith Cajun Band del 1996
 Now & Then – album di Buckner & Garcia del 1999
 Now and Then – album degli Status Quo del 2005
 Now and Then – album di Jake Thomas del 2006
 Now and Then – album di Chris de Burgh del 2008
 Now & Then Records – etichetta discografica britannica

Televisione 
 Now and Then – serie televisiva statunitense del 2022